Psoricoptera är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Henry Tibbats Stainton 1854. Psoricoptera ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Psoricoptera